Tigisi puede referirse a:

 Tigisi de Mauritania, ciudad y sede episcopal de la provincia romana de Mauretania Caesariensis.
 Tigisi de Numidia, ciudad y sede episcopal de la provincia romana de Numidia